Kirstin ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Kirstin ist eine Abwandlung von Christiane.
Es bedeutet so viel wie die Christliche, die Gottestreue, die Gesalbte.

Namenstag 
24. Juli

Varianten 
Kerstin, Kerstine, Kerstina, Kirsten, Kirsti, Kirstie, Kirstine, Keri, Cerstin, Kersten, Kerst

Namensträgerinnen 
Kirstin
 Kirstin Breitenfellner (* 1966), österreichisch-deutsche Autorin, Journalistin und Literaturkritikerin
 Kirstin Buchinger (* 1973), deutsche Historikerin, Kunsthistorikerin und freie Autorin
 Kirstin Drenkhahn (* 1975), deutsche Juristin und Universitätsprofessorin
 Kirstin Fischer (* 1980), deutsche Theaterschauspielerin
 Kirstin Freye (* 1975), deutsche Tennisspielerin
 Kirstin Hesse (* 1980), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Kirstin Korte (* 1955), deutsche Politikerin (CDU)
 Kirstin Maldonado (* 1992), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Kirstin Warnke (* 1981), deutsche Schauspielerin, Regisseurin, Comedienne und Autorin
 Kirstin Zeyer (* 1967), deutsche Philosophin und Hochschullehrerin

Kirsti / Kirstie
 Kirstie Alley (1951–2022), US-amerikanische Schauspielerin
 Kirstie Allsopp (* 1973), britische Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Kirstie van Haaften (* 1999), niederländische Radsportlerin
 Kirsti Huke (* 1977), norwegische Jazz- und Rocksängerin
 Kirstie James (* 1989), neuseeländische Radsportlerin
 Kirsti Lay (* 1988), kanadische Radsportlerin
 Kirstie Marshall (* 1969), australische Freestyle-Skierin und Politikerin
 Kirsti Sparboe (* 1946), norwegische Schlagersängerin und Schauspielerin

Weiblicher Vorname